Heimspiel steht für:
 Heimspiel, ein sportlicher Vergleich im Heimatort oder -land
 eine Computerspiel-Reihe, siehe Heimspiel-Reihe
 das Schweizer Fernsehformat SRF bi de Lüt – Heimspiel, siehe SRF bi de Lüt
 ein Dokumentarfilm von Pepe Danquart, siehe Heimspiel (2000)
 die 559. Tatort-Folge (2004), siehe Tatort: Heimspiel
 eine Sportsendung im HR-Fernsehen, siehe Heimspiel!
 Heimspiel Knyphausen, ein seit 2009 stattfindendes Musikfestival
 Heimspiel (Album), Livealbum der Band Die Fantastischen Vier
 Heimspiel – Der FanTalk, Originaltitel der Sendung Fantalk

Siehe auch: